Regent i Danmark: Valdemar Sejr 1202-1241

Se også 1221 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
21
Artikler om enkelte år